Мазурское сражение (1914)
 Мазурское сражение (1915)